Banda de ska da new wave inglesa, depois denominada The English Beat.

 Banda de power pop da new wave norte-americana, depois denominada Paul Collins' Beat ou The American Beat.